Посетителският център „Богдан“ е туристически информационен и културен обект в град Копривщица.

Центърът „Богдан“ е създаден през 2006 г. и е разположен на главната улица, до средно училище „Любен Каравелов“ и срещу административния център и сградата на Община Копривщица. Тук туристите могат да намерят необходимата информация за престоя си, туристически маршрути в града и околностите. Удобствата на туристическия център предлагат:

 информация за паметниците на културата на града музей;
 актуална информация за културни събития;
 атракционни туристически програми – еднодневни или многодневни екскурзии;
 информация за пешеходни маршрути в периферния район на Копривщица;
 отворени училища;
 туристически водач за планината;
 организиране на излети сред природата;
 конна езда;
 образование по екология;
 конферентни зали;
 организиране на учебни посещения в екологичния парк за деца;
 спорт със „здравен курс“;
 информация за ресторанти и хотели.

Туристически информационен център на сдружение „Съвет по туризъм“ град Копривщица 2077, пл. „20-ти Април“ № 6.

Вижте също 
 Туризъм в Копривщица

Източници 

Туризъм в Копривщица
Паметници на културата в Копривщица с местно, ансамблово значение
Обекти, наречени на Богдан войвода